Альгодре ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Пан.  Занимает площадь 18,16 км². Население — 181 человек (на 2010 год). Расстояние до столицы провинции — 17 км.

Возле города протекает одноимённая река.

Население

Примечания

Ссылки 
 Algodre en El Norte de Castilla

Муниципалитеты Саморы